Cyanea kan syfta på:

 Cyanea (djur) – ett släkte med maneter
 Cyanea (växter) – ett släkte av växter